KIAA0232 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 4-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 395 амінокислот, а молекулярна маса — 154 789.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 4

Некатегоризовані білки